Spermospora är ett släkte av svampar. Spermospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spermospora